Elio Chinol – letterato
 Oreste Chinol – calciatore